Dobbins – census-designated place nello stato della California, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bill Dobbins – fotografo statunitense
 J.K. Dobbins – giocatore statunitense di football americano
 Talia Dobbins – attrice statunitense
 Tim Dobbins – giocatore statunitense di football americano
 Tony Dobbins – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana